kris (wapen), een dolk 
Kris (voornaam), een voornaam voor jongens én meisjes
Crisis (1946), een film van Ingmar Bergman uit 1946
KRIS (online game), een app met het gelijknamige spel
Kris (stripauteur), pseudoniem van Christophe Goret, een Franse stripscenarist